Przestrzele peut désigner en Pologne :
 Przestrzele, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Przestrzele, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie